Lake Preston kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lake Preston (sjö i Australien), Western Australia,

USA 

 Lake Preston (sjö i USA, Florida), Osceola County, 
 Lake Preston (ort), South Dakota, Kingsbury County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar